Garifuna – uno dei nomi con cui sono indicati, in Guatemala, Honduras e Belize, gli Zambo, gruppi etnici di origine mista africana e amerindia
 Garifuna – lingua parlata dai discendenti degli Arawak in Guatemala, Honduras, Belize e parte del Nicaragua
 Garifuna – genere di insetti dell'ordine dei Ditteri (famiglia Ephydridae), comprendente la sola specie G. sinuata